Joss est un patronyme porté notamment par :

 Addie Joss (1880-1911), joueur de baseball américain ;
 Morag Joss, femme de lettres britannique, auteure de roman policier.

Voir aussi 
 Joss JP1, supercar fabriqué en australie

Homonymie de patronyme